Wszystko co najważniejsze...
 Wszystko Co Najważniejsze